Guillaume Desbiens (né le  à Alma dans la province du Québec au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur
Cet ailier droit a passé quatre saisons avec les Huskies de Rouyn-Noranda de la Ligue de hockey junior majeur du Québec avant de rejoindre les rangs de l'organisation des Thrashers d'Atlanta qui l'avait sélectionné en 2003.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2001-2002 ||Huskies de Rouyn-Noranda ||LHJMQ ||64 ||14 ||10 ||24 ||115 ||4 ||1 ||1 ||2 ||9
|-
|2002-2003 ||Huskies de Rouyn-Noranda ||LHJMQ ||64 ||15 ||18 ||33 ||233 ||4 ||0 ||0 ||0 ||4
|-
|2003-2004 ||Huskies de Rouyn-Noranda ||LHJMQ ||58 ||20 ||21 ||41 ||199 ||11 ||2 ||2 ||4 ||24
|-
|2004-2005 ||Huskies de Rouyn-Noranda ||LHJMQ ||56 ||27 ||16 ||43 ||206 ||10 ||1 ||4 ||5 ||25
|-
|2005-2006 ||Gladiators de Gwinnett ||ECHL ||65 ||33 ||27 ||60 ||187 ||17 ||10 ||6 ||16 ||38
|-
|2005-2006 ||Wolves de Chicago ||LAH ||3 ||0 ||0 ||0 ||7 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 ||Wolves de Chicago ||LAH ||54 ||3 ||6 ||9 ||118 ||6 ||0 ||1 ||1 ||2
|-
|2007-2008 ||Gladiators de Gwinnett ||ECHL ||10 ||2 ||5 ||7 ||46 ||8 ||3 ||6 ||9 ||10
|-
|2007-2008 ||Wolves de Chicago ||LAH ||23 ||2 ||1 ||3 ||30 ||1 ||0 ||1 ||1 ||0
|-
|2008-2009 ||Moose du Manitoba ||LAH ||78 ||21 ||26 ||47 ||158 ||22 ||4 ||8 ||12 ||18
|-
|2009-2010 || Moose du Manitoba ||LAH ||67 ||19 ||15 ||34 ||144 || 6|| 3|| 6|| 9|| 17
|-
|2009-2010 ||Canucks de Vancouver || LNH ||1 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 || Moose du Manitoba || LAH || 53|| 11|| 16|| 27|| 104|| 13|| 1|| 3|| 4|| 31
|-
|2010-2011 || Canucks de Vancouver || LNH ||12 ||0 ||0 ||0 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2011-2012 || Heat d'Abbotsford || LAH || 59|| 3|| 11|| 14|| 114|| 7|| 1|| 0|| 1|| 21
|-
|2011-2012 || Flames de Calgary || LNH ||10 ||0 ||0 ||0 ||25 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2012-2013 || Wolves de Chicago || LAH || 52||4 ||4 ||8 ||118 ||- ||- || -|| -|| -
|-
|2013-2014 || Monsters du lac Érié || LAH || 62|| 8|| 6|| 14|| 200||- ||- || -|| -|| -
|-
|2014-2015 || Dornbirner EC || EBEL || 53|| 12|| 12|| 24|| 148||- ||- || -|| -|| -
|-
|2015-2016 || HDD Olimpija Ljubljana || EBEL || 6|| 0|| 0|| 0|| 6||- ||- || -|| -|| -
|-
| 2015-2016 || Sheffield Steelers || EIHL ||32 ||8 ||16 ||24 ||96 ||2 ||1 ||0 ||1 ||2
|-
| 2016-2017 || Sheffield Steelers || EIHL || 52 || 8 || 15 || 23 || 130 || 4 || 2 || 0 || 2 || 2

| 23 ||0 ||0 ||0 ||37 ||- ||- ||- ||- ||-

Trophées et honneurs personnels
Ligue nationale de hockey
2003: Repêché par les Thrashers d'Atlanta en  ronde, à la  position

Notes et références 

Naissance en avril 1985
Joueur québécois de hockey sur glace
Champion de la Coupe Calder
Choix de repêchage des Thrashers d'Atlanta
Joueur des Huskies de Rouyn-Noranda
Joueur des Canucks de Vancouver
Joueur des Wolves de Chicago (LAH)
Joueur des Gladiators de Gwinnett
Joueur du Moose du Manitoba (LAH)
Joueur des Flames de Calgary
Joueur du Heat d'Abbotsford
Joueur des Monsters du lac Érié
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du HDD Olimpija Ljubljana
Joueur du Dornbirner EC
Joueur des Sheffield Steelers
Naissance à Alma (Québec)